Роя Мамедова (более известная как Hiss; род. 11 августа 1995 года, Баку, Азербайджан) — азербайджанская певица.

Биография 
Роя Мамедова родилась 11 августа 1995 года в Баку. В 2013—2017 годах училась в Азербайджанской Государственной нефтяной академии по специальности инженер нефти и газа. Начала заниматься музыкой в 14 лет. В 2010 году приняла участие в музыкальном конкурсе «Sən bir nəğməsən». До прихода популярности работала в сфере туризма.

Сценический псевдоним ( — «чувство») выбрала по совету друга, который убедил её, что «второй Рои быть не может», имея в виду известную азербайджанскую певицу Рою Айхан. Первой в профессиональной деятельности Hiss стала песня «Mirvarilər», которую она исполнила в 2018 году. Музыкальный клип на её пятую по счёту песню «İstəmirəm», выпущенную в 2019 году, за два года посмотрели на YouTube более 20 миллионов человек, а сама песня в течение нескольких месяцев входила в топ-50 турецкого чарта Shazam. В 2021 году её треки «Karma», «Sayıram» и «Kəpənəklər» (исполненный с Джеем Алиевым) оказались в итоговом рейтинге топ-100 самых популярных треков в Азербайджане, составленном Apple Music, причём Hiss стала единственной певицей, помимо рэпера Paster, представляющей в этом списке непосредственно Азербайджан. Первые два трека также вошли в список 75-и самых популярных в Азербайджане треков согласно итоговому рейтингу Spotify за 2021 год.

В декабре 2021 года Hiss подписала контракт с ближневосточным представительством американского музыкального концерна Warner Music Group. Первым проектом в рамках этого сотрудничества стала песня «Bela», исполненная на турецком языке.

Дискография

Синглы 
 Mirvarilər (2018)
 Sevdim (2019)
 Get (2019)
 Biri var (2019)
 İstəmirəm (2019)
 Qorxuram (2020)
 Bir ömrün nəğməsi (2020)
 Kəpənəklər (2020)
 Sayıram (2021)
 Monoton (2021)
 Cəsarət (2021)
 Karma (2021)
 Zəng elə (2021)

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы Азербайджана